O Polo Avançado de Xerém é um centro universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Localizado em Xerém, no município fluminense de Duque de Caxias, o polo foi instalado no ano de 2008 em parceria da UFRJ com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e com a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico e Políticas Sociais (Fundec).

Graduação 
Os seguintes cursos de graduação são oferecidos atualmente:
 Biotecnologia
O objetivo do curso de Ciências Biológicas-Biotecnologia é formar profissionais capazes de atuar em áreas de ponta relacionadas à Biotecnologia como produção de bioinsumos e biocombustíveis de segunda geração; novas terapias celulares, gênicas e teciduais; produção controlada de fármacos e vacinas; biotecnologia vegetal; transgênese e bioinformática, visando o benefício da qualidade de vida do homem em perfeita harmonia com o meio ambiente.O perfil do egresso será o de um profissional apto a atuar em instituições de pesquisa e inovação ou em empresas ligadas às áreas da Saúde, Meio Ambiente, Agropecuária, Fármacos entre outras.

O graduado terá como principal característica uma formação ampla e multidisciplinar em Biologia, Química, Computação, Física e Matemática, garantida pelo núcleo comum de disciplinas obrigatórias, tipicamente cursadas no primeiro ano do curso. Adicionalmente, terá uma formação sólida em diversas áreas básicas da Biologia, tais como: Bioquímica, Biologia Celular, Biofísica, Genética, Biologia Molecular, Biodiversidade, Ecologia, Fisiologia e Microbiologia, que proverão os conhecimentos necessários para que o estudante curse a pós-graduação em qualquer área da biologia ou áreas afins, se assim desejar.
 

 Biofísica

O profissional formado deverá ser capaz de:

Dominar conhecimentos básicos na área de ciências biológicas, identificando nas leis físicas as relações de causa e efeito que regem processos celulares, bioquímicos e sistêmicos;
Aplicar os conceitos apreendidos na produção de software ou em instrumentos de análise, medida;
Aplicar os conceitos apreendidos para desenvolvimento de produto ou processo tecnológico a partir de modelos biológicos(contato com setor empresarial);
Desenvolver projetos de pesquisa básica ou aplicada nas áreas de formação.

EM 2013 o curso se volta para o INMETRO, tendo apenas 2 enfases: Metrologia e Biologia Estrutural
 

 Nanotecnologia
A UFRJ dispõe de uma condição privilegiada, compartilhada por poucas instituições de ensino superior no Brasil, no que se refere à abrangência e qualidade de linhas de pesquisa em N&N. Hoje, realiza-se pesquisa básica e aplicada em N&N em diversas unidades da UFRJ, dentre as quais: Instituto de Física, Instituto de Química, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Instituto Alberto Luiz de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), Escola Politécnica, Escola de Química e Instituto de Macromoléculas. Iniciativas precursoras de integração, colaboração e uso compartilhado de infra-estrutura na área de N&N vêm ocorrendo desde 2004. Em particular, podemos mencionar: (i) Os projetos PROINFRA de 2004 e 2006, que reuniram pesquisadores das unidades mencionadas acima em projetos multidisciplinares para a aquisição de equipamentos de uso compartilhado. (ii) As Escolas de Nanociência e Nanotecnologia, que reúnem estudantes de pós-graduação e final de graduação de todo o Brasil, organizadas anualmente desde 2006. (iii) A Câmara de N&N da PR-2, criada recentemente com o objetivo de coordenar as ações da UFRJ nesta área. Além disso, grupos de pesquisa em N&N têm participado ativamente e, em alguns casos, exercem papel de liderança em redes colaborativas de âmbito internacional, nacional e regional, como os Institutos do Milênio de Nanotecnologia (CNPq/MCT), Institutos Nacionais de Tecnologia (MCT/FAPERJ), Centro Brasileiro-Argentino de Nanotecnologia (MCT) e Redes Temáticas do MCT, entre outras. Mais recentemente, a UFRJ criou o curso de graduação em Nanotecnologia, uma iniciativa pioneira no Brasil, que terá a primeira turma iniciando em 2010.

Pós-graduação 
Em 2011 foi implementado o Mestrado Profissional em Formação Científica para Professores de Biologia, com o público-alvo licenciados em Ciências Biológicas que buscam atualização e aperfeiçoamento.

Unidades participantes 
Além do Inmetro, participam do Polo Avançado de Xerém: Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE), Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF), Instituto de Biologia (IB), Instituto de Bioquímica Médica (IBqM), Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA), Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG), Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Instituto de Física (IF), Instituto de Matemática (IM), Instituto de Química (IQ) e Escola de Química (EQ).

Ligações externas 
 Página do Polo Avançado de Xerém
 Portal da UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Campi universitários do Brasil